Gala или GALA — название ряда организаций и периодических изданий:

Издания
 
 Gala (журнал, Италия) — итальянский журнал.
  — французский журнал.
 Gala – America's Greatest Array of Glamor — американский журнал 1950—1960-х годов.

Компании и организации
  — ирландская сеть супермаркетов.
  — британская игровая медиакомпания.
 Gala Inc — японская игровая медиакомпания.
  — шотландский спортивный клуб.
  — турецкая телерадиокомпания.
 G.A.L.A. — аббревиатура премии Gay And Lesbian Award организации .
  — американская LGBT-организация.
  (The Gay and Lesbian Association of Choruses) — международная ассоциация LGBT-хоров.

См. также 
 Гала